Sexarbetarnas intresseorganisation (på danska Sexarbejdernes InteresseOrganisation), SIO, är en dansk förening som arbetar för landets sexarbetare.

Externa webbsidor 
SIO:s hemsida

Organisering av sexarbetare
Organisationer i Danmark